Die Eigenschaft basisch beschreibt:

 Basen (Chemie)
 Basisches Gestein